Le terme Vernot peut se référer à:

Personnalités 

 George Vernot, Montréal.
 Henri J. Vernot, réalisateur.

Toponymes 

 Parc George-Vernot, un parc public situé sur le Mont Royal, à Montréal, au Québec, au Canada.
 Rivière Vernot est un affluent de la Rivière aux Feuilles (bassin hydrographique de la baie d'Ungava), coulant dans le territoire non organisé de Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
 Vernot (Côte-d'Or) est une commune française située dans le département de la Côte-d'Or en région Bourgogne-Franche-Comté.